Municipio de Dale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de Dale (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Dale (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Dale (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.
 Municipio de Dale (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.
 Municipio de Dale (condado de Cottonwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.
 Municipio de Dale (condado de Atchison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Atchison.